All People’s Party  steht für:
 All People’s Party (Gambia), eine Partei in Gambia
 All People’s Party (Ghana), eine Partei in Ghana
 All People’s Party (Namibia), eine Partei in Namibia
 All People’s Party (Nigeria), eine Partei in Nigeria